Aphodius montanus es una especie de coleóptero de la familia Scarabaeidae.

Distribución geográfica 
Habita en Europa.

Referencias 

montanus
Coleópteros de Europa
Insectos descritos en 1848
Taxones descritos por Wilhelm Ferdinand Erichson